Barnet FC (celým názvem: Barnet Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v severozápadním Londýně. Založen byl v roce 1888. Svůj současný název nese od roku 1919. Od sezóny 2018/19 hraje v National League (pátá nejvyšší soutěž v Anglii). Klubové barvy jsou zlatá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu The Hive Stadium s kapacitou 6 205 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1888 – Barnet FC (Barnet Football Club)
 1907 – fúze s Alston Works AFC ⇒ Barnet & Alston FC (Barnet & Alston Football Club)
 1919 – Barnet FC (Barnet Football Club)

Získané trofeje 
 Middlesex Senior Cup ( 2× )
 1931/32, 1932/33
 London Senior Cup ( 3× )
 1937/38, 1940/41, 1946/47
 FA Amateur Cup ( 1× )
 1945/46

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 2006/07, 2007/08
 EFL Cup
 3. kolo: 2005/06
 FA Amateur Cup
 Vítěz: 1945/46
 FA Trophy
 Semifinále: 1969/70, 1971/72
 EFL Trophy
 Finále (Jih): 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1898–1901: London League (Division One)
 1912–1963: Athenian League
 1963–1965: Athenian League (Premier Division)
 1965–1966: Southern Football League (Division One)
 1966–1975: Southern Football League (Premier Division)
 1975–1976: Southern Football League (Division One North)
 1976–1977: Southern Football League (Division One South)
 1977–1979: Southern Football League (Premier Division)
 1979–1986: Alliance Premier League
 1986–1991: Conference National
 1991–1992: Football League Fourth Division
 1992–1993: Football League Third Division
 1993–1994: Football League Second Division
 1994–2001: Football League Third Division
 2001–2005: Conference National
 2005–2013: Football League Two
 2013–2015: Conference Premier
 2015–2016: Football League Two
 2016–2018: English Football League Two
 2018– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1888
Fotbalové kluby v Londýně